

Geografia

Sandy Lake, Ontario

Sandy Lake, Pennsylvania